DSF steht als Abkürzung für:

 Dansk Sanger-Forbund, siehe Dänischer Sängerverband
 Verein Depot und Schienenfahrzeuge Koblenz
 Gesellschaft für Deutsch-Sowjetische Freundschaft, eine Massenorganisation in der DDR
 Deutsche Stiftung Friedensforschung, eine Stiftung mit Sitz in Osnabrück
 Deutsches Sportfernsehen, ehemaliger deutscher Fernsehsender, siehe Sport1
 Differential Scanning Fluorimetry, eine Methode zur Bestimmung von Protein-Interaktionen, siehe Thermal Shift Assay
 Distance Factor, ein technischer Parameter von Lautsprechern und Mikrofonen, siehe Bündelungsfaktor
 Dubai Shopping Festival in den Vereinigten Arabischen Emiraten
 DSf (Inschrift), Inschrift von Dareios I.

Abkürzung